Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan..., een roman van Louis Couperus
Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan (televisieserie), een televisieserie
Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan, een toneelstuk